Nästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nästjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Nästjärnarna, sjö i Filipstads kommun, 
Nästjärnet, sjö i Sunne kommun, 
Norra Nästjärnen, sjö i Grums kommun,  (67,9 ha)
Södra Nästjärnen, sjö i Grums kommun,  (50,4 ha)
Västra Nästjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Östra Nästjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Nästjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (11,9 ha)
Lill-Nästjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Nästjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (4,39 ha)
Nästjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,01 ha)
Nästjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Nästjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Nästjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Nästjärnen, sjö i Åre kommun, 
Nästjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (8,4 ha)
Nästjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (10,5 ha)

Se även
Näsetärnen
Nästtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn